Regering-Spitaels, Waalse regering

Belgische politici
 Ferdinand Spitaels
 Guy Spitaels (minister-president van Wallonië)
 Prosper Spitaels